Binsichgraben und Binziggraben sind Gewässernamen:

 Binsichgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Offenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Binziggraben, linker Zufluss des Waldangelbachs in Michelfeld, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg